Hammonia steht für:
 die Hamburger Stadtallegorie Hammonia
 den Asteroiden (723) Hammonia des Hauptgürtels
 die Landesliga Hammonia
 die Hamburg-Hymne
 die Schiffsklasse Hammonia-Klasse des Nordatlantik-Dienstes der HAPAG im späten 19. Jahrhundert
 Hammonia Fahrradfabrik A. H. Ueltzen, ehemaliger deutscher Automobilhersteller
 Hammonia Reederei, in Hamburg ansässige Reederei
 die Hamburger Privatpostanstalt Hammonia